Козловка — станция на железнодорожной линии Смоленск — Рославль. Расположена в деревне Козловка Рославльского района Смоленской области.

Поезда дальнего следования

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Станции Смоленского региона Московской железной дороги